Antigo Egito
 Egípcios — povo do Egito
 Egito

Línguas e escritas 
 Árabe egípcio — variante da língua árabe
 Egípcio demótico — escrita surgida na 26.º dinastia do Egito
 Egípcio médio — forma típica de egípcio escrito de 2000 e 1300 a.C. (após o egípcio antigo e antes do egípcio tardio), durante o Reino Médio e o subsequente Segundo Período Intermediário
 Egípcio tardio — estado evolutivo da língua egípcia, escrita por volta da época do Império Novo especificamente durante o período de Amarna
 Língua egípcia — língua extinta nativa do Egito e um ramo da família de línguas afro-asiáticas

Artes 
 O Egípcio — livro do escritor finlandês Mika Waltari
 The Egyptian ou O Egípcio (filme) — filme baseado no livro homônimo

Desambiguações de gentílicos